Sibyl Buck, een Amerikaans fotomodel en muzikante
Sibyl (film), een Franse film uit 2019